Dubai Tennis Championships 2020 (kobiety)
 Dubai Tennis Championships 2020 (mężczyźni)